Dit is een discografie van de Britse band Coldplay.

Albums

Studioalbums

Livealbums
2003 - Coldplay Live 2003
2009 - LeftRightLeftRightLeft
2012 - Coldplay Live 2012
2014 - Ghost Stories Live 2014

Compilaties
2006 - A Rush of Blood to the Head/Parachutes
2007 - The Singles 1999-2006
2007 - The Remixes
2007 - Parachutes/A Rush of Blood to the Head/Live 2003
2011 - Viva la Vida/X&Y
2012 - 4 CD Catalogue Set

Singles
1999 - Brothers & Sisters
2000 - Shiver
2000 - Yellow
2000 - Trouble
2001 - Don't Panic
2002 - In My Place
2002 - The Scientist
2003 - Clocks
2003 - God Put a Smile upon Your Face
2003 - Moses
2003 - 2000 Miles
2005 - Speed of Sound
2005 - Fix You
2005 - Talk
2006 - The Hardest Part
2006 - What If
2007 - White Shadows
2008 - Violet Hill
2008 - Viva la Vida
2008 - Lovers in Japan
2008 - Lost!
2008 - Lhuna
2009 - Life in Technicolor II
2009 - Strawberry Swing
2010 - Christmas Lights
2011 - Every Teardrop Is a Waterfall
2011 - Paradise
2012 - Charlie Brown
2012 - Princess of China
2012 - Up with the Birds
2012 - Hurts Like Heaven
2012 - Up in Flames
2013 - Atlas
2014 - Magic
2014 - Midnight
2014 - A Sky Full of Stars
2014 - True Love
2014 - Ink
2014 - Miracles
2015 - Adventure of a Lifetime
2016 - Hymn for the Weekend
2016 - Up&Up
2016 - A Head Full of Dreams
2016 - Everglow
2017 - Something Just Like This
2017 - Miracles (Someone Special)
2018 - E-Lo (als Los Unidades)
2021 - Higher Power
2021 - My Universe
2021 - Let Somebody Go

Coldplay
Coldplay